Five Across the Eyes est un album du groupe Iniquity sorti en 1999.
 Five Across the Eyes est un film américain réalisé par Greg Swinson et Ryan Thiessen en 2006.